Лисенков — слов'янське прізвище; жіноча форма — Лисенкова. Відомі носії:
 Лисенков Валерій Дмитрович (1947—2020) — радянський і російський актор кіно і Театру «Современник».
 Лисенков Дмитро Олегович (нар. 1982) — російський актор театру і кіно. Лауреат премії «Золота маска» (2018).
 Лисенков Едуард Анатолійович — доктор фізико-математичних наук.
 Лисенков Іван Тимофійович (1795—1881) — видавець та продавець україномовних та російськомовних книг часів Російської імперії.
 Лисенков Микола Костянтинович (1865—1941) — російський і радянський хірург, анатом.
 Лисенков Олексій Максимович (1916—1945) — Герой Радянського Союзу.
 Лисенков Олексій Миколайович (нар. 1965, Київ, УРСР, СРСР) — російський теле- і радіоведучий, шоумен, актор, режисер, продюсер, педагог. Автор, ведучий та керівник розважального телешоу «Сам собі режисер» (1992—2019) та інших телевізійних і радіопрограм.

 Лисенкова Софія Миколаївна (1924—2012) — радянський та російський педагог-новатор, народна вчителька СРСР (1990).

Див. також 
 Лисенко

Примітки 

слов'янські прізвища